Schopenhauerstraße steht für:
 Schopenhauerstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Nikolassee
 Schopenhauerstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Plauen (Dresden)
 Schopenhauerstraße (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Paulusviertel
 Schopenhauerstraße (Hannover), siehe Liste der Baudenkmale in Buchholz-Kleefeld
 Schopenhauerstraße (Ludwigshafen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Ludwigshafen-Friesenheim
 Schopenhauerstraße (Magdeburg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Schopenhauerstraße (Potsdam), siehe Liste der Baudenkmale in Potsdam/S
 Schopenhauerstraße (Rathenow), siehe Liste der Baudenkmale in Rathenow
 Schopenhauerstraße (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Einzeldenkmale)